En construction, un épaulement est un changement brusque de diamètre d'une pièce cylindrique, dont le but est généralement de servir de surface d'appui. En particulier en tournage.
 En géologie, un épaulement est le résultat d'un soulèvement de terrain par contrecoup d'un mouvement de masse terrestre.
 En glaciologie, un épaulement est un replat modelé par le passage d'un glacier.
 En chorégraphie un épaulement est le fait d'avancer légèrement l'épaule avec le reste du corps qui reste dans l'axe.